De Ronde van Duitsland 2019 is de 34e editie van deze wielerwedstrijd die wordt gehouden van 29 augustus tot 1 september. De koers, die vorig jaar na een afwezigheid van tien jaar terug keerde op de kalender, is onderdeel van de  UCI Europe Tour in de classificatie 2.1. Titelhouder Matej Mohorič neemt niet deel.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Eindklassementen

2019
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2019